Die Abkürzung ETI steht für:

Institute und Organisationen:
 Elektrotechnisches Institut am Karlsruher Institut für Technologie
 United Kingdom Energy Technologies Institute, eine britische Einrichtung zur Erforschung und Förderung effizienter Energiegewinnung und Reduktion von Treibhausgasen
 Equipment and Tool Institute, US-amerikanische non-profit Organisation im Kfz-Bereich
 Erich-Thienhaus-Institut der Hochschule für Musik Detmold, das erste Tonmeisterinstitut Europas
 Europäisches Theaterinstitut Berlin
 Europäisches Tourismus Institut der Universität Trier

Firmen:
 Ecobank Transnational Inc., ein in 36 afrikanischen Staaten tätiger Bankenverbund
 Electric Transit, Inc., ein von 1994 bis 2004 tätiger US-amerikanischer Hersteller von Oberleitungsbussen
 Electronics Temperature Instruments, weltweit agierendes britisches Unternehmen, das Thermometer und Messinstrumente herstellt und vertreibt
 Elemental Technologies, Inc., ein seit 2006 agierender US-amerikanischer Hersteller von Videosoftware mit Sitz in Portland, Oregon
 Ente Tabacchi Italiani, bis 2003 eine Zigarettenfirma in Italien, heute British American Tobacco Italia
 Evolutionary Technologies International, ein US-amerikanischer Hersteller von Datenbank-Software, 1998 von Versata übernommen

Sonstige Bedeutungen:
 Electronics Today International, ein englischsprachiges Elektronikmagazin, das von 1971 bis 1999 in Europa und Kanada verbreitet war
 Ethical Trading Initiative
 Étiquette, frz. für Etikett, eine Reihe von Standards der französischen Organisation GALIA
 Extraterrestrial Intelligence, engl. für außerirdische Intelligenz
 Erlaubnistatbestandsirrtum
 Ensemble Transport Interface, ein Transportformat, das bei der Zuführung von DAB eingesetzt wird

Siehe auch:
 ETTI

Abkürzung